Az 1965-ös férfi kosárlabda-Európa-bajnokságnak a Szovjetunió adott otthont 1965. május 30. és június 10. között. A tornán 16 csapat vett részt. Az Eb-t a házigazda Szovjetunió nyerte. A magyar válogatott a 15. helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot két darab, nyolccsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadik és negyedikek az 5–8., az ötödik és hatodikok a 9–12., a hetedik és nyolcadikok a 13–16. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 15. helyért

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1965
Európa-bajnokság